Lundegård kan henvise til flere stednavne:
 Lundegård (Mors) var i 1500-tallet et kongeligt len på Mors
 Lundegård (Nørre Broby Sogn) er en hovedgård i Nørre Broby Sogn, Sallinge Herred, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Lundegård (Vordingborg Kommune) er en landsby i Skibinge Sogn, Vordingborg Kommune
 Lundegård (Skåne) var et len i Skåne
 Lundagård – nuværende park i Lund, Skåne, Sverige. Tidligere også ærkebiskopen i Lunds borg som lå i parken.